Kerschbaumer ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Kerschbaumer (* 1984), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Daniel Kerschbaumer (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Eduard Kerschbaumer (1920–1995), österreichischer Boxer
 Franz Kerschbaumer (* 1947), österreichischer Jazzforscher
 Georg Kerschbaumer (* 1942), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Gerhard Kerschbaumer (* 1991), italienischer Mountainbiker
 Gernot Kerschbaumer (* 1983), österreichischer Orientierungsläufer, siehe Gernot Ymsén
 Gert Kerschbaumer (* 1945),  österreichischer Historiker und Germanist
 Konstantin Kerschbaumer (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Marie-Thérèse Kerschbaumer (* 1936), österreichische Schriftstellerin
 Markus Kerschbaumer (* 1975), österreichischer Eishockeytorwart und -trainer
 Max Kerschbaumer, deutscher Jurist
 Richard Kerschbaumer (1887–1939), österreichischer Violinist und Musiklehrer 
 Rosa Kerschbaumer-Putjata (1851–1923), russische Medizinerin
 Sepp Kerschbaumer (1913–1964), italienischer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Kerschbaumer Sattel